Con el nombre de Batalla de Arroyo Grande se conocen dos enfrentamientos bélicos llevados a cabo, uno en el departamento de Paysandú, Uruguay y el posterior en la Provincia de Entre Ríos, Argentina:

La Batalla de Arroyo Grande (1818) en la que se enfrentaron fuerzas artiguistas al mando de Fructuoso Rivera contra las tropas portuguesas al mando del guerrillero Bento Manuel Ribeiro. 
La Batalla de Arroyo Grande (1842), entre fuerzas coloradas y unitarias de Fructuoso Rivera en contra a las fuerzas blancas y federales de Manuel Oribe.